Adolf Reitz ist der Name folgender Personen:

* Adolf Reitz (Autor) (1884–1964), deutscher Chemieingenieur und Autor
 Adolf Reitz (Fußballspieler), deutscher Fußballspieler